Edme-Alphonse Legoux (1841-1909), un professeur de mathématiques et de mécanique français ;
 Henri Legoux-Longpré (1850-1894), un homme politique français ;
 Jules Legoux (1836-1908), un magistrat, homme de lettres et homme politique français.

Voir aussi 
 Prix Legoux-Longpré, une course hippique de trot monté se déroulant fin août ou début septembre sur l'hippodrome de Vincennes, en France